Stoljarow oder Stoljarowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Konstantinowitsch Stoljarow (1896–1938), sowjetischer Philosoph
 Andrei Jurjewitsch Stoljarow (* 1977), russischer Tennisspieler
 Artjom Stoljarow, eigentlicher Name von Arty (* 1989), russischer DJ und Produzent
 Boris Wassiljewitsch Stoljarow (1932–2009), sowjetisch-russischer Hürdenläufer
 Gennadi Dmitrijewitsch Stoljarow (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Irina Wladimirowna Stoljarow, russische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Jekaterina Andrejewna Stoljarowa (* 1988), russische Freestyle-Skierin
 Michail Leonidowitsch Stoljarow (* 1988), russischer E-Sportler
 Ruth Stoljarowa (* 1929), deutsche Slawistin, Historikerin und Übersetzerin 
 Sergei Dmitrijewitsch Stoljarow (1911–1969), sowjetischer Schauspieler
 Waleri Wiktorowitsch Stoljarow (* 1971), russischer Nordischer Kombinierer